Вільгельміна Прусська (1751—1820) — донька принца Пруссії Августа Вільгельма та принцеси Брауншвейг-Вольфенбюттельської Луїзи  Амалії, дружина штатгальтера Нідерландів Вільгельма V.
 Вільгельміна Прусська (1774—1837) — донька короля Пруссії Фрідріха-Вільгельма II та гессен-дармштадтської принцеси Фредеріки Луїзи, дружина короля Нідерландів Віллема I.